Jarše so lahko:

 Spodnje Jarše, občina Domžale
 Srednje Jarše, občina Domžale
 Zgornje Jarše, občina Domžale
 Krajevna skupnost Jarše-Rodica
 Jarše, Zagorje ob Savi
 Četrtna skupnost Jarše v mestni občini Ljubljana, ki obsega tudi naselje Nove Jarše
 Jarše, vas pri Ljubljani, ki je zdaj njen del (v bližini Save v Četrtni skupnosti Bežigrad)

Glej tudi 
 Župnija Jarše
 Železniška postaja Jarše - Mengeš

Naselja v Sloveniji